Миха́йловская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Михайловская улица — улица во Всеволожске.
 Михайловская улица — улица в Вырице.
 Михайловская улица — улица в Новочеркасске.
 В Санкт-Петербурге:
 Михайловская улица — улица в Центральном районе.
 Михайловская улица — улица в историческом районе Лахта.
 Михайловская улица — улица в Ломоносове.
 Михайловская улица — улица в Петергофе.

Украина 
 Михайловская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Михайловский переулок
 Михайловский проезд
 Улица Михайлова (Москва)
 Улица Михайлова (Санкт-Петербург)